Witgoor Sport Dessel is een Belgische voetbalclub uit het gehucht Witgoor in Dessel. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 2065 en heeft geel-groen als kleuren.

De club speelde verscheidene decennia in de nationale reeksen, met een seizoen Tweede Klasse in 1981 als uitschieter. Een andere ploeg uit Dessel, KFC Dessel Sport uit Dessel-centrum, kruiste door het spel van de promoties en degradaties regelmatig het pad van Witgoor, wat meermaals een derby in de gemeente opleverde.

Geschiedenis 
De club werd begin 1933 opgericht als Witgoor Sport Desschel en sloot later dat jaar aan bij de Voetbalbond, waar men stamnummer 2065 kreeg toegekend. In de jaren 20 was reeds een andere Desselse club aangesloten, namelijk FC Dessel Sport uit het centrum. Witgoor Sport bleef de eerst decennia in de gewestelijke of provinciale reeksen spelen, net als dorpsgenoot Dessel Sport.

Toch was het iets jongere Witgoor Sport Dessel de eerste van beide clubs die de nationale reeksen bereikte. In 1961 promoveerde men immers voor het eerst naar de Vierde Klasse, op een moment dat de dorpsgenoot nog in Tweede Provinciale speelde. Witgoor eindigde meteen al derde in zijn reeks. De volgende jaren bleef men vlot meedraaien, hoewel men in 1967 maar nipt de degradatie kon vermijden. Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas was geëindigd met evenveel punten, winstmatchen en verliesmatchen als Witgoor Sport. Hierdoor moesten beide ploegen op het veld van KFC Diest tegen elkaar spelen. Witgoor won met 1-0 waardoor men in de nationale reeksen bleef.

Het jaar nadien kreeg Witgoor Sport Dessel voor het eerst ook in de nationale reeksen het gezelschap van Dessel Sport. Witgoor Sport kende meer succes dan het voorgaande seizoen. De ploeg sloot het seizoen bovenaan af met 42 punten, evenveel als AS Eupen. Een testwedstrijd op het veld van Stade Waremmien moest beslissen wie kampioen zou worden in deze bevorderingsreeks. Witgoor Sport won de wedstrijd met 2-1, pakte reekswinst, en promoveerde zo in 1968 voor het eerst in zijn geschiedenis naar Derde Klasse.

In Derde Klasse had Witgoor Sport het moeilijker en speelde soms tegen degradatie, maar de club kon zich elk seizoen handhaven. In 1970 kreeg men ook in Derde Klasse weer het gezelschap van Dessel Sport. Na meer dan een decennium middelmatige seizoenen waarin Witgoor nooit beter dan een achtste plaats had gehaald, pakte de ploeg in 1981 plots de titel in zijn reeks. Witgoor Sport promoveerde zo voor het eerst naar Tweede Klasse.

De Tweede Klasse bleek echter net iets te hoog voor Witgoor. Men kwam een tweetal puntjes te kort en strandde op een voorlaatste plaats. Na amper één seizoen zakte men zo weer naar Derde Klasse. Terug in Derde Klasse kon Witgoor zich de eerste seizoen wel handhaven, maar eindigde toch telkens in de staart van de rangschikking. Men kende wel nog een uitschieter in 1986 en 1989 men telkens een derde plaats, maar men slaagde er nooit in aanspraak te maken op een nieuwe promotie. Ondertussen had men in 1984 de koninklijke titel gekregen en werd de naam Koninklijke Witgoor Sport Dessel.

Uiteindelijk eindigde Witgoor in 1991 afgetekend als allerlaatste in zijn reeks. Na 23 jaar zakte Witgoor weer naar de nationale bevorderingsreeksen. De club kende een slechte periode. Ook in Vierde Klasse bleven de resultaten uit, en reeds in het eerste seizoen strandde men ook daar als voorlaatste op een degradatieplaats. Na 31 jaar nationaal voetbal zakte men weer naar de provinciale reeksen.

De volgende decennia van Witgoor Sport werden gekenmerkt door een grote wisselvalligheid. De club bleef op en neer gaan tussen Eerste Provinciale en de nationale Vierde Klasse. Ze speelde men na vier jaar provinciaal voetbal weer in Vierde Klasse van 1996 tot 1998, in 1999/2000 en van 2002 tot 2004, telkens afgewisseld met seizoenen in Eerste Provinciale. In 2002/03 was men er Vierde zelfs in geslaagd een plaats in de eindronde af te dwingen. Daar stootte men na winst tegen Racing Waregem en Tempo Overijse door naar de finale, waar echter Bocholter VV te sterk bleek, en in een wedstrijd voor de derde plaats verloor men ook van Seraing RUL. Witgoor miste toen een nieuwe promotie naar Derde, en een seizoen later degradeerde men zelfs opnieuw. In 2006 keerde de ploeg nog eens terug in Vierde Klasse waar het zich enkele jaren kon handhaven. In 2015 degradeerde Witgoor echter opnieuw naar Eerste Provinciale. In 2016 degradeerde Witgoor zelfs naar Tweede Provinciale. De ploeg werd volledig heropgebouwd onder leiding van een nieuwe T1, Paul Wilms. Tegen de verwachtingen in werd via de eindronde de promotie terug naar Eerste Provinciale afgedwongen.

Erelijst 
 derde Klasse
Winnaar (1x): 1981
 vierde Klasse
Winnaar (1x): 1968

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

Vlaamse voetbalclub
Sport in Dessel
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)